Суишер () — английская фамилия и топоним США.

Фамилия 
  (1837—1893) — американская писательница и редактор.
  (род. 1935) — американский композитор, преподавательница музыки, пианистка.
 Суишер, ДжоАнна Гарсия (род. 1979) — американская актриса кино и телевидения.
  (род. 1963) — американская журналистка-колумнистка технологического направления, соосновательница сайта .
  (род. в середине 1970-х) — американский журналист и писатель, директор отдела журналистских расследований телекомпании Аль-Джазира.
  (род. 1980) — американский бейсболист.

Топоним США 
  — город в Айове.
 Суишер — округ в Техасе.

См. также